A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2002 foi a terceira temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O francês Laurent Aïello conquistou o título.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2002 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2002